Lepik ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Lepik von Wirén (* 1961), estnische Politikerin
 Andres Lepik (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Hugo Lepik (1905–2001), estnischer Maler
 Jana Lepik (* 1981), estnische Dichterin 
 Kalju Lepik (1920–1999), estnischer Lyriker
 Krista Lepik (* 1964), estnische Biathletin
 Marko Lepik (* 1977), estnischer Fußballspieler
 Tarmo Lepik (1946–2001), estnischer Komponist
 Tõnu Lepik (* 1946), estnischer Weitspringer

Siehe auch:
 Lepic